Die achte Verleihung des Ballon d’Or (französisch für Goldener Ball) der Zeitschrift France Football erfolgte 1963. Sieger wurde der sowjetische Spieler Lew Jaschin. Er ist der bisher einzige Torhüter, der ausgezeichnet wurde.

Ergebnis 
Am 17. Dezember 1963 veröffentlichte France Football das Ergebnis:

  Lew Jaschin (Dynamo Moskau) (73)
  Gianni Rivera (AC Mailand) (56)
  Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) (51)
  Denis Law (Manchester United) (45)
  Eusébio (Benfica Lissabon) (19)
  Karl-Heinz Schnellinger (1. FC Köln/Mantova) (16)
  Uwe Seeler (Hamburger SV) (9)
  Luis Suárez (Inter Mailand) (5) Bobby Charlton (Manchester United) (5) Giovanni Trapattoni (AC Mailand) (5)
  José Altafini (AC Mailand) (4)
  Omar Sívori (Juventus Turin) (3) Josef Masopust (Dukla Prag) (3) Flórián Albert (Ferencváros Budapest) (3)  Harry Bild (IFK Norrköping) (3) Paul Van Himst (RSC Anderlecht) (3)
 Robert Herbin (AS Saint-Étienne) (2) Cesare Maldini (AC Mailand) (2)  Jef Jurion (RSC Anderlecht) (2)

Darüber hinaus erhielten Manfred Kaiser (, Wismut Aue), Åke Johansson (, IFK Norrköping), Metin Oktay (, Galatasaray Istanbul),Svatopluk Pluskal (, Dukla Prag) und Mário Coluna (, Benfica Lissabon) je eine Stimme.

Weblinks 
 Ballon d’Or 1963 bei francefootball.fr
 European Footballer of the Year ("Ballon d'Or") 1963 Übersicht bei RSSSF.com (englisch)

1963
Fußball 1963
Preisverleihung 1963